AUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atuona (Polinesia Francese)